Muni peut désigner :

 Le sage dans le bouddhisme.
 Le sage, sur le sous-continent indien et particulièrement dans l'hindouisme.

Patronymes 
Muni (1929-1999), actrice française.
 Paul Muni (1895-1967), acteur américain.
 Roger Muni, acteur français.
  (1930-2004), disc jockey américain.

Toponymes 
 Le Muni, un fleuve de Guinée équatoriale ;
 La région continentale de Guinée équatoriale, aussi appelée Río Muni.

Transport 
 Le San Francisco Municipal Railway, la compagnie des transports en commun de San Francisco.

Homonymie de patronyme